Ubocz – zalesiony szczyt we południowo-wschodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym o wysokości 506 m n.p.m. Jego stoki opadają: południowe - ku wsi Bierna, zaś zachodnie - ku Łodygowicom.

Szlaki turystyczne
Wschodnie stoki Ubocza trawersuje  szlak z Czernichowa przez Przyszop do Łodygowic (stacja kolejowa).

Bibliografia 

 

Szczyty Beskidu Małego